Drecksack steht für:

 ein heimtückischer, hinterlistiger Mensch, siehe Tücke
 ein Biermischgetränk, siehe Biermischgetränk #Biermischungen
 im Plural, veraltet: die Früchte des Speierlings
 DreckSack (Zeitschrift), eine Berliner Literaturzeitschrift

Siehe auch: